Josy steht für:

 männlicher und weiblicher Vorname, siehe Josie (Vorname)#Josy (männlich und weiblich)
 Nicole Josy (1946–2022), belgische Sängerin, siehe Nicole & Hugo

Siehe auch:
 Josi
 Josie